Sprunginsel bezeichnet 
 eine Einrichtung zum Wasserspringen in einem Freibad oder Hallenbad
 eine Querungsanlage, um das Überqueren einer Straße sicherer zu machen.